15-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин прошёл одновременно в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года. В турнире принимали участие 24 сборные. Титул чемпиона Европы завоевала сборная Швеции.

Венгрия и Словакия ранее не принимали чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд.

Отборочный турнир

Квалифицировавшиеся участники 
В финальном раунде чемпионата Европы приняли участие 24 сборные.

Места проведения

Жеребьёвка 
Жеребьевка состоялась в Будапеште 6 мая 2021 года.

Посев

Судьи

Предварительный раунд 
Время указано местное (UTC+1).

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Основной раунд

Группа I

Группа II

Финальный раунд

Сетка

Полуфиналы

Матч за пятое место

Матч за третье место

Финал

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры

Символическая сборная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по гандболу
2022 год в гандболе
Спорт в Венгрии в 2022 году
Спорт в Словакии в 2022 году
Международные спортивные соревнования в Венгрии
Международные спортивные соревнования в Словакии
Чемпионаты Европы в Венгрии
Чемпионаты Европы в Словакии
гандбол
Январь 2022 года
Гандбол в Венгрии
Гандбол в Словакии